Тонкотелые обезьяны () — подсемейство мартышковых (Cercopithecidae) отряда приматов. Это подсемейство делится на две трибы: толстотелы (Colobini) и тонкотелы (Presbytini). В целом в него входят 10 родов и 55 видов.

Распространение 
Обе трибы встречаются в различных географических регионах. Тонкотелы обитают на юге Китая и в Юго-Восточной Азии, а толстотелы живут в тропическом поясе Африки.

Описание

Внешний вид 
Тонкотелые обезьяны являются приматами средней величины с длинным хвостом (исключение составляет лишь одноцветный симиас). Их шерсть может быть окрашена в разные цвета. Примечательно, что у почти всех видов детёныши отличаются по окраске от взрослых особей. У толстотелов в ходе эволюции существенно уменьшились большие пальцы на конечностях.

Поведение 
Тонкотелые обезьяны живут, как правило, на деревьях. Некоторые виды тем не менее встречаются и на земле. Их сферами обитания являются различные климатические зоны (например, тропические леса, мангровы, горные леса и саванны), однако в ареал не входят засушливые регионы. Представители подсемейства живут в группах, среди которых встречаются разные социальные формы.

Питание 
Тонкотелые обезьяны почти исключительно травоядные и питаются главным образом листьями, лепестками и фруктами. Изредка едят насекомых и других мелких животных. Поскольку в рационе тонкотелых преобладает трудноперевариваемая листва, у них сложный, многокамерный желудок, подобный характерному для жвачных. В отличие от мартышковых в узком смысле (Cercopithecinae) у них нет защёчных мешков.

Размножение 
Беременность длится в среднем шесть или семь месяцев, после чего самка рожает одного детёныша. В годовалом возрасте он перестаёт питаться молоком, а в возрасте от трёх до шести лет достигает половой зрелости. Средняя продолжительность жизни тонкотелых обезьян составляет 20 лет. Самцы некоторых подвидов тонкотелых обезьян убивают чужих новорождённых детенышей.

Угрозы 
Главную угрозу для тонкотелых обезьян представляет разрушение и сокращение их жизненного пространства вследствие превращения лесов в сельскохозяйственные земли. Ареал многих видов весьма мал, из-за чего больша́я часть тонкотелых обезьян фигурирует в красных книгах. Из 35 видов 14 считаются находящимися под угрозой, из них два — под серьёзной. По отношению к некоторым видам отсутствуют достаточные данные.

Систематика 

Тонкотелые обезьяны делятся на две трибы с десятью родами. Их классификация, однако, не бесспорна:

 подсемейство тонкотелые обезьяны (Colobinae)
 триба 
 род 
 
 
 
 
 
 род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 род 
 
 триба 
 род 
 
 
 
 
 
 
 
 род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 род 
 
 
 
 род 
 
 
 
 
 
 род 
 
 род 
 
 род

Примечания 

Мартышковые